Симиренко — українське прізвище.

 Симиренко Василь Федорович — український промисловець та меценат.
 Симиренко Володимир Левкович — помолог і селекціонер плодових культур в Україні.
 Симиренко Левко  Платонович — помолог і плодовод.
 Симиренко Олекса — соціолог.
 Симиренко Платон  Федорович — промисловець-цукрозаводчик, один з засновників раціонального садівництва в Україні.
 Симиренко Федір  Степанович — підприємець-цукрозаводчик.

Див. також 
 Симиренки

Українські прізвища
Прізвища на -енко